Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Ripley () :
 le comté de Ripley, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Ripley, situé dans l'État du Missouri.